Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1950 () проводился в городе Ванкувер (провинция Британская Колумбия) c 6 по 10 марта 1950 года. Турнир проводился в 21-й раз. В провинции Британская Колумбия и городе Ванкувер чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Северное Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Tom Ramsay, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Billy McTavish), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Carl Asmussen).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

На этом чемпионате после кругового этапа второе место с 6 победами и 3 поражениями разделили три команды. Между ними вместо обычного тай-брейка были проведены, как двухраундовый тай-брейк, два дополнительных матча по «неполной» олимпийской системе: сначала две команды, отобранные по жребию, сыграли между собой матч «раунд 1», а затем победитель полуфинала встретился с третьей командой в матче «раунд 2».

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион
  команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за 2—4-е места

Тай-брейк за 2—4-е места

Итоговая классификация

Примечания 

1950
Спортивные соревнования в Ванкувере
Спорт в Канаде в 1950 году
Март 1950 года